The Sitting Duck steht für:

 The Sitting Duck, Kriminalroman von Aaron Marc Stein (1981), siehe Schmitty
 The Sitting Duck, Alternativtitel des Thrillers La Syndicaliste von Jean-Paul Salomé (2022)